Loiperding ist der Ortsname von

 Loiperding (Buch am Buchrain), Ortsteil der Gemeinde Buch am Buchrain, Landkreis Erding, Bayern
 Loiperding (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern